Андреас Хайманн (; род. 10 января 1992, Райнфельден) — немецкий шахматист, гроссмейстер (2016).

В составе 3-й сборной Германии участник 38-й Олимпиады (2008) в Дрездене.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Германии